Василь Михайлович Малеваник (1951) — радянський хокеїст, захисник.

Спортивна кар'єра 
Виступав за команди «Динамо» (Київ), «Верстатобудівельник» (Рязань) і «Буран» (Воронеж). У вищій лізі провів 18 матчів, забив 1 гол.

Статистика

Посилання 
 

Радянські хокеїсти
Хокеїсти «Сокола» (Київ)
хокеїсти «Рязані»
хокеїсти «Бурана»